Асадабад:

Афганістан 
 Асадабад - місто в Афганістані, в провінції Кунар.
 Асадабад - район у складі афганської провінції Кунар.

Іран 
 Асадабад - місто в Ірані, в провінції Хамадан.
 Асадабад - шахрестан у складі іранської провінції Хамадан.